Zawody biathlonowe na dystansie piętnastu kilometrów dla mężczyzn stojących odbyły się 14 marca o godz. 13:58 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014